Gaspare Lavaggi – attore teatrale, impresario teatrale e capocomico italiano
 Giovanni Lavaggi – ex pilota automobilistico italiano
 Giuseppe Lavaggi – giurista italiano
 Ottavio Lavaggi – politico italiano